Вье́нна:
 Вьенна — департамент в регионе Пуату — Шарант, Франция.
 Вьенна — река на западе Франции, приток Луары.
 Вьенна — город в штате Вирджиния, США.

См. также